Uber Everywhere — дебютный сингл американского рэпера MadeinTYO. Песня была выпущена 26 февраля 2016 под лейблом Privateclub Records. Uber Everywhere был спродюсирован K Swisha. Он достиг 51 места в чарте Billboard Hot 100. Сингл был сертифицирован двойной платиной RIAA.

Музыкальное видео 
Премьера музыкального клипа состоялась 21 августа 2015 года на YouTube-канале Privateclub Records. Видео было спродюсировано Марией Скобелевой.

Ремиксы 
12 июля 2016 вышел официальный ремикс при участии американского рэпера Трэвиса Скотта, эта версия была включена в микстейп MadeinTYO You Are Forgiven. Tory Lanez выпустил свой ремикс на эту песню. Trey Songz выпустил ремикс под названием "Lyft Everywhere". Trill Sammy также выпустил ремикс на данную песню. Британский музыкант Black The Ripper выпустил ремикс в поддержку легализации марихуаны под названием "Light Up Everywhere".

Коммерческий успех 
Uber Everywhere дебютировал под номером 99 в чарте Billboard Hot 100 16 апреля 2016. 51 место является пиком этой песни в данном чарте.

Чарты

Недельные чарты

Чарты в конце года

Сертификации

Примечания 

Песни MadeinTYO
Песни 2016 года
Синглы 2016 года